Christopher Robin – protagonista della serie letteraria di Winnie the Pooh e personaggio dell'omonima serie di film e cartoni animati della Walt Disney Pictures
 Christopher Robin Milne –  libraio britannico, fonte di ispirazione per suo padre, lo scrittore Alan Alexander Milne, per il personaggio di Christopher Robin nelle storie di Winnie-the-Pooh
 Ritorno al Bosco dei 100 Acri (Christopher Robin) – film del 2018 diretto da Marc Forster
 Christopher Robin Lake – lago del Canada